Saint-Sixte (Loire)
Saint-Sixte (Lot-et-Garonne)
ook:
Saint-Sixt,  Haute-Savoie